

Događaji

Rođenja 
Sofoklo, starogrčki dramatičar.

Smrti